Mark Richardson – crickettista neozelandese
Mark Richardson – hockeista su ghiaccio britannico
Mark Richardson – musicista britannico
Mark Richardson – velocista britannico